Альтомонте Мартин — італійський маляр
 Альтомонте — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.